Sullivan kan syfta på:

Personer
 Albert Leo Sullivan (1922–1942), amerikansk flottist
 Anne Sullivan (1866–1936), amerikansk lärare för dövblinda Helen Keller
 Arthur Sullivan (1842–1900), brittisk operettkompositör

 Barry Sullivan (1912–1994), amerikansk skådespelare
 Barry Sullivan (teaterskådespelare) (1821–1891), brittisk skådespelare
 Bröderna Sullivan (döda 1942), fem amerikanska i amerikanska flottan som omkom vid samma krigshändelse

 Chloe Sullivan, fiktiv gestalt

 Dan Sullivan (född 1964), amerikansk politiker, republikan, senator för Alaska
 Danny Sullivan (född 1950), amerikansk racerförare

 Eamon Sullivan (född 1985), australisk simmare
 Ed Sullivan (1901–1974), amerikansk komiker och TV-programledare
 Eleanor Sullivan (1750–1833), italiensk kurtisan och äventyrerska
 Erik Per Sullivan (född 1991), amerikansk skådespelare

 Francis Sullivan (ishockeyspelare) (1917–2007), kanadensisk ishockeyspelare
 Francis Henry Sullivan (1916–1942), amerikansk flottist
 Francis L. Sullivan (1903–1956), brittisk skådespelare
 Frank Sullivan (ishockeyspelare) (1898–1989), kanadensisk ishockeyspelare

 George Sullivan (född 1981), amerikansk MMA-utövare
 George Thomas Sullivan (1914–1942), amerikansk flottist

 Harry Stack Sullivan (1892–1949), amerikansk psykiater och psykoanalytiker

 James Sullivan (guvernör) (1744–1808), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i Massachusetts
 Jazmine Sullivan (född 1987), amerikansk sångerska
 John Sullivan (kongressledamot) (född 1965), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Oklahoma
 John J. Sullivan (född 1959), amerikansk diplomat och politiker, republikan, biträdande utrikesminister
 John L. Sullivan (1858–1918), amerikansk boxare
 Joseph Sullivan (född 1987), nyzeeländsk roddare
 Joseph Sullivan (ishockeyspelare) (1901–1988), kanadensisk ishockeyspelare
 Joseph Eugene Sullivan (1918–1942), amerikansk flottist

 Kathryn D. Sullivan (född 1951), amerikansk astronaut
 Kelly Sullivan (född 1978), amerikansk skådespelare
 Kevin Sullivan (född 1949), amerikansk politiker, demokrat, viceguvernör i Connecticut
 Kyle Sullivan (född 1988), amerikansk skådespelare

 Louis Sullivan (1856–1924), amerikansk arkitekt
 Louis Wade Sullivan (född 1933), amerikansk politiker, republikan, hälsominister

 Madison Abel Sullivan (1919–1942), amerikansk flottist
 McKey Sullivan (född 1988), amerikansk fotomodell
 Michael Sullivan (född 1942), brittisk sportskytt
 Mike Sullivan, flera personer
 Mike Sullivan (ishockeyspelare) (född 1968), amerikansk ishockeyspelare och tränare
 Mike Sullivan (politiker) (född 1939), amerikansk diplomat och politiker, demokrat, guvernör i Wyoming

 Nicole Sullivan (född 1970), amerikansk skådespelare och komiker

 Patrick Joseph Sullivan (1865–1935), amerikansk politiker, republikan, senator för Wyoming
 Peter Sullivan (född 1964), brittisk skådespelare

 Quinn Sullivan (född 1999), amerikansk bluessångare och gitarrist

 Roy Sullivan (1912–1983), amerikansk skogvaktare
 Ryan Sullivan (född 1975), australisk speedwayförare

 Sam Sullivan (född 1960), kanadensisk politiker
 Stephen D. Sullivan (född 1959), amerikansk fantasyförfattare
 Steve Sullivan (född 1974), kanadensisk ishockeyspelare
 Susan Sullivan (född 1942), amerikansk skådespelare

 William V. Sullivan (1857–1918), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senaotor för Mississippi

Geografi

USA 

 Sullivan, Illinois, countyhuvudort, Moultrie County, 
 Sullivan, Indiana, countyhuvudort, Sullivan County, 
 Sullivan, Missouri , ort, Franklin County, 
 Sullivan, Maine, ort, Hancock County, 
 Sullivan, New Hampshire, Cheshire County, 
 Sullivan, Wisconsin, ort, Jefferson County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn

Robotskapade USAförgreningar